Roger Federer venceu três Majors em 2004. O primeiro veio no Aberto da Austrália sobre Marat Safin, 7–6(3), 6–4, 6–2. Ele conquistou sua segunda coroa em Wimbledon sobre Andy Roddick, 4–6, 7–5, 7–6(3), 6–4. Além disso, Federer derrotou o campeão do US Open de 2001 Lleyton Hewitt no US Open por seu primeiro título do US Open, 6–0, 7–6 (3), 6–0. Além disso, Federer venceu três eventos ATP Masters 1000, um no saibro em Hamburgo e dois em quadra dura em Indian Wells e no Canadá. Federer conquistou o evento da série ATP 500 em Dubai e encerrou o ano pela segunda vez sobre Lleyton Hewitt na Tennis Masters Cup . Federer foi o primeiro jogador a vencer três Grand Slam's em uma única temporada desde Mats Wilander em 1988.

Federer se tornou o primeiro homem na Era Aberta a vencer pelo menos três Grand Slam's e o Campeonato de Fim de Ano. , Federer e Novak Djokovic são os únicos tenistas do sexo masculino a conseguirem isso, com Federer repetindo o feito em 2006 e 2007 e Djokovic em 2015.

Resumo do ano 
Em 2004, Federer teve um dos anos de maior domínio e sucesso na era aberta do tênis masculino moderno.  Ele venceu três dos quatro torneios individuais do Grand Slam, não perdeu nenhuma partida para ninguém classificado entre os 10 primeiros do ranking ATP, venceu todas as finais que disputou e foi nomeado Campeão Mundial de Tênis da ITF .  Seu recorde de vitórias e derrotas para o ano foi de 74-6 com 11 títulos, que incluíram três dos quatro Grand Slams do ano e três títulos da ATP Masters Series.

Início da temporada de quadra dura 
Federer entrou no Aberto da Austrália de 2004 como segundo cabeça-de-chave, atrás do americano Andy Roddick . Na quarta rodada, ele se recuperou para derrotar o ex-número um e filho nativo Lleyton Hewitt após perder o primeiro set. Seu maior rival, David Nalbandian, que havia vencido cinco de suas seis partidas anteriores, o esperava nas quartas de final. Federer conseguiu despachar o argentino em quatro sets apertados. As semifinais foram mais fáceis, com Federer triturando o número 3 do mundo, Juan Carlos Ferrero e alcançou sua primeira final do Aberto da Austrália. Seu adversário na final foi o ex-número 1 mundial e campeão do US Open de 2000, Marat Safin. Depois de vencer o set de abertura no desempate, Federer garantiu uma vitória do campeonato por 7–6, 6–4, 6–2.  Esta vitória rendeu a ele seu primeiro Aberto da Austrália e seu segundo Grand Slam na carreira. Esta vitória também o viu suplantar Roddick como o número 1 do mundo em 2 de fevereiro de 2004, uma classificação que ele manteria por um recorde histórico de 237 semanas consecutivas até 18 de agosto de 2008.

O ímpeto de Federer foi temporariamente interrompido quando ele foi derrotado no Rotterdam Open por Tim Henman .

Federer se recuperou rapidamente em março, quando conquistou o Dubai Tennis Championships, derrotando Marat Safin na primeira rodada e o espanhol Feliciano López na final. 

O próximo desafio do calendário foi o torneio master em Indian Wells, Califórnia. Federer entrou em Indian Wells procurando conquistar seu primeiro título na série Masters desde o Masters de Hamburgo de 2002 . Federer não havia perdido um set indo para as semifinais, onde enfrentou a lenda americana Andre Agassi . Agassi venceu o primeiro set, mas Federer se recuperou para garantir uma vaga na final pela primeira vez em Indian Wells. Ele aproveitou a oportunidade no Pacific Life Open de 2004, derrotando Tim Henman em dois sets para ganhar o título. 

2004 também marcou o ano em que ele conheceu o adolescente e futuro arquirrival Rafael Nadal, que derrotou Federer em seu primeiro encontro em Miami .

Temporada de quadra de saibro 
Federer pulou Monte Carlo e decidiu começar sua temporada de saibro no Masters de Roma . Ele foi, no entanto, derrotado na segunda rodada pelo campeão do Aberto da França de 2002, Albert Costa .

Em seguida, Federer jogou o Hamburg Masters . Ele derrotou os ex-jogadores número 1 Carlos Moyá e Lleyton Hewitt nas quartas de final e semifinais, respectivamente. Ele então derrotou o número 3 do mundo Guillermo Coria na final para reivindicar seu segundo título em Hamburgo  e encerrar a mais longa sequência de vitórias de Coria de 31 partidas consecutivas no saibro.

Ele entrou no Aberto da França como primeiro cabeça-de-chave pela primeira vez em um Grand Slam, mas foi derrotado na terceira rodada pelo ex-número 1 do mundo e três vezes campeão do Aberto da França, Gustavo Kuerten .

Temporada de quadra de grama 
Federer entrou em Halle como o atual campeão e rapidamente consolidou seu status como o principal jogador de quadra de grama de sua geração. Ele não perdeu um set sequer durante todo o torneio e derrotou o americano Mardy Fish de forma convincente na final pelo placar de 6–0, 6–3.

Após sua vitória em Halle, Federer entrou no campeonato de Wimbledon como o atual campeão. Federer pretendia ser o primeiro homem a defender seu título em Wimbledon desde Pete Sampras (1999–2000). O suíço perdeu apenas um set enquanto avançava no torneio e chegava à final. Ele jogou contra o número 2 do mundo, Andy Roddick, em uma emocionante final de quatro sets. Roddick saiu forte com um saque incrível e venceu o primeiro set. O segundo set começou com Federer correndo para uma vantagem de 4–0, mas Roddick se recuperou para empatar em 4–4. Federer finalmente quebrou Roddick no décimo segundo game e empatou a partida em um set cada. O terceiro set crucial foi decidido no desempate, vencido pelo atual campeão suíço. Federer fechou a partida em quatro sets para vencer seu terceiro Grand Slam na carreira.

Temporada de quadra dura de verão 
O primeiro torneio de Federer depois de Wimbledon foi o Aberto da Suíça em Gstaad. Este foi um torneio em quadra de saibro que Federer jogou porque, além de ser importante, é disputado em sua terra natal, a Suíça. Ele jogou Gstaad todos os anos entre 1998–2003, mas nunca conseguiu sair vitorioso. Isso mudou em 2004, quando Federer derrotou Igor Andreev para vencer um torneio na Suíça pela primeira vez em sua carreira.

Federer então venceu o Canada Masters em Toronto, onde derrotou Andy Roddick nas finais por 7–5, 6–3. Este foi seu quarto campeonato de Masters e o primeiro no Canadá.

Sua sequência de 23 vitórias consecutivas terminou de forma surpreendente na primeira rodada do Masters de Cincinnati, onde Federer foi derrotado pelo eslovaco Dominik Hrbaty.

Federer entrou nas Olimpíadas de Atenas como o melhor jogador e foi considerado o grande favorito, mas foi derrotado na segunda rodada pelo adolescente tcheco e futuro número 4 do mundo, Tomáš Berdych . Esta seria a última derrota que Federer sofreria no restante da temporada de 2004.

Federer entrou no Aberto dos Estados Unidos de 2004 como o principal cabeça-de-chave em busca de vencer seu primeiro campeonato do Aberto dos Estados Unidos. Federer atravessou as primeiras quatro rodadas antes de enfrentar Andre Agassi nas quartas de final. Sua partida contra o bicampeão do US Open provou ser um emocionante épico de cinco sets. Depois de dividir os dois primeiros sets, o terceiro set foi para 5–5 antes de Federer quebrar e levar dois sets a um de vantagem. Agassi levaria o quarto, mas Federer conquistou o quinto e decisivo set. Nas semifinais, Federer ultrapassou seu antigo rival Tim Henman em dois sets. Federer conquistou seu primeiro título de simples no US Open, derrotando na final Lleyton Hewitt, 6–0, 7–6(3), 6–0. Esta foi uma das exibições mais dominantes na história do US Open, já que Federer foi o primeiro jogador a vencer dois sets de bagel (perfeitos 6-0) na final desde 1884.

Temporada de quadra dura de outono 
Federer começou sua campanha de outono no Aberto da Tailândia . Ele sobreviveu a um susto de três sets contra o favorito local Paradorn Srichaphan e enfrentou o número 2 do mundo, Andy Roddick, nas finais. Ele despachou facilmente o americano 6–4, 6–0. Esta foi sua décima segunda vitória consecutiva em uma final de torneio, igualando o recorde de histórico de Björn Borg e John McEnroe . Esta vitória marcou o décimo título de Federer em 2004.

Federer pulou o Masters de Madri para se concentrar em vencer o torneio de sua cidade natal, o Swiss Indoors, em Basel, pela primeira vez. No entanto, pouco antes do início do Basel, Federer sofreu uma ruptura de fibra muscular na coxa esquerda e foi forçado a se retirar. Essa lesão também o manteve fora do Masters de Paris .

Ele voltou após seis semanas fora de ação na Tennis Masters Cup em Houston. Federer foi homenageado como cabeça-de-chave ao almoçar com o ex-presidente George H. W. Bush . Ele foi o atual campeão no Campeonato de Fim de Ano e foi colocado durante a fase round robin no Grupo Vermelho. O Grupo Vermelho consistia dos jogadores Carlos Moyá e Lleyton Hewitt (ambos já foram número 1 do mundo), bem como o atual campeão do Aberto da França, Gastón Gaudio . Ele venceu todas as três partidas do round robin, ganhando seis dos sete sets, e enfrentou Marat Safin nas semifinais. Federer venceu o primeiro set, mas o segundo se transformou em um histórico desempate, que foi vencido por Federer por 20–18 e durou 27 minutos. Os 38 pontos igualaram o tie-break mais longo da história do tênis, junto com Borg-Lall em 1973 em Wimbledon e Ivanisevic-Nestor em 1993 no US Open. Em seguida, Federer enfrentou Lleyton Hewitt nas finais pela sexta vez naquela temporada e venceu a partida do campeonato por 6–3, 6–2. Esta vitória foi sua décima terceira vitória consecutiva em uma final de torneio que quebrou o recorde que ele dividia com Borg e McEnroe.

Conquistas da temporada 
Federer conquistou 11 títulos em 2004, incluindo três títulos do Grand Slam, três títulos do ATP Masters e a Tennis Masters Cup. Ele foi o primeiro jogador a ganhar três títulos de Grand Slam em um único ano desde Mats Wilander em 1988. O recorde de vitórias e derrotas de Federer na temporada de 2004 foi de 74-6, que foi a melhor porcentagem de vitórias de qualquer jogador desde que Ivan Lendl tinha 74-6 em 1986.

Em 2016, a ATP elegeu esta temporada como a melhor da carreira de Federer. Durante aquele ano, Federer venceu 91,6% de seus jogos de serviço, também conquistou 34,8% de seus pontos de retorno no primeiro serviço e salvou 72,6% dos pontos de quebra contra.

Partidas

Desempenho em Grand Slam's

Todas as partidas

Simples

Recordes anuais

Finais

Simples: 11 (11–0)

Prêmios em dinheiro

Veja também 

 Roger Federer
 Estatísticas da carreira de Roger Federer

Referências

Ligações externas 
 Website oficial
 ATP tour profile

2004
Desporto na Suíça em 2004